Dangote steht für:
 Aliko Dangote, nigerianischer Unternehmer, Inhaber der Dangote Group
 Dangote Group, größtes Industriekonglomerat in West-Afrika und eines der größten Unternehmen in Afrika